The Bastard est un roman de John Jakes publié en 1974.
 The Bastard est un téléfilm de Lee H. Katzin sorti en 1978.